— японский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал в сборной Японии. Участник 2-х чемпионатов мира.

Свою профессиональную карьеру Комано начал в клубе «Санфречче Хиросима», за который отыграл семь сезонов, и проведя за него в различных турнирах более 200 матчей. С 2008 по 2015 год выступал за «Джубило Ивата».

В национальной сборной Юити Комано дебютировал 3 августа 2005 года в матче со сборной Китая, к настоящему моменту он провёл в её составе 56 матчей. Принимал участие в двух чемпионатах мира. На чемпионате мира 2010 в матче 1/8 финала против сборной Парагвая, единственный из обеих команд не реализовал послематчевый пенальти, вследствие чего Япония покинула чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Джубило Ивата»
 Профиль на espn.com

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки олимпийской сборной Японии по футболу